Orchomenella är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Sars 1890. Orchomenella ingår i familjen Lysianassidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Orchomenella